Fun Park Biograd je tematsko zabavni park u centru Jadrana - Zadarskoj županiji, udaljen 2 km od Biograda na Moru. Otvoren je 2017. i površinom od 45.000 m² predstavlja najveći tematsko zabavni park u Hrvatskoj i regiji. Trenutno broji 26 atrakcija podijeljenih u tri tematske cjeline, od toga 3 coastera- Big bluer, Alien i Mine train. Otvoren je od svibnja do listopada i u tom periodu park posjeti tisuće ljudi iz Hrvatske i cijele Europe.

Nagrade 
 Nagrada Golden pony (2018. i 2019.)
 Godišnja Hrvatska turistička nagrada u kategoriji Atrakcija godine - rekreacija i zabave. (2018.)
 Nagrada za najbolji novi projekt XD Dark Ride od strane IAAPA-e. (2018.)

Atrakcije 
Park je podijeljen u tri tematske cjeline – Gusarski grad, Divlji Zapad i Svemir.

"Gusarski Grad" se sastoji od atrakcija inspiriranim gusarskim avanturama, nalazi se na samom ulazu u zabavni park, a u njemu se nalazi i restoran Fat pirate cave, Games Hall s više od 70 arkadnih igara, XD dark ride 7D interaktivno kino te Kuća straha.

"Piratska bitka" je atrakcija koja simulira piratsku bitku, sastoji se od 5 brodova naoružanih vodenim topovima koji kruže u piratskom zaljevu, a s tri vanjske strane nalaze se molovi s vodenim topovima.

"Piratski Brod" je atrakcija namijenjena za djecu i odrasle od 120+ cm koja ljuljanjem ljevo-desno simulira valovito more.

Restoran Fat pirate cave inspiriran je piratskom špiljom, u kojemu dominira tematski obrađena kosturska lubanja. Restoran je unutarnje površine 1500 m² s dvije vanjske terase, a na krovnoj terasi nalazi se Cocktel bar Teraca.

Divlji Zapad je cjelina koja se sastoji od atrakcija namijenjene djeci i obiteljima, inspirirana je prošlosti, kaubojima, indijacima, ali i dinosaurima.
Sastoji se od Mini pirate ship, Western Expressa, Mine train coastera, Eureke, Zero graviti zone s trampolinima i hupsalicama, Twister cars, Šalica, Wild Bulla, Venture Rivera i Animal Kingdoma.

Unutar cjeline nalazi se i Indian fruit bar.

Svemir je cjelina koja se sastoji od adrenalinskih atrakcija, namijenjene starijoj djeci i odraslima, inspirirana je svemirskim prostranstvima, najzanimljiva među njima je Big bluer roller coaster, Atlantis, Alien spinning coaster, Adria Eye, Tornado, Simulator, Bumper boat te Carnival Games. 

Unutar cjeline nalazi se i Space bar s pogledom na Atlantis.

Izvori 

Turizam u Hrvatskoj